293 км, 293-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 293 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 213430.
 293 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 223714.
 293 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 224825.
 293 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462566.